Бару́х ше-амáр ( — «благословен сказавший») в талмудическом иудаизме — благословение перед утренним пением псалмов.

Текст 
Будничная редакция молитвы «Барух ше-амар» составлена из 12 слов «благословен». Субботняя (и праздничная) редакция молитвы — начата последней фразой будней и расширена путём добавления вставки и состоит из 2 слов «благословен».

В субботу 

 Благословен Сказавший и стала [быть] вселенная!
 Благословен Он!
 Благословен Говорящий и Делающий!
 Благословен Приговаривающий и Исполняющий [судебный приговор]!
 Благословен Милующий все творения!
 Благословен Уводящий темноту и Приносящий свет!
 Благословен Давший Тору народу Израильскому!
 Благословен Наполняющий наградой благой боящихся Его!
 Благословен Он!
 Благословен, что нет пред ликом Его жертвы [всесожжения], но Не Забывший, Не Возложивший и Не Поднявший, Не Вознёсший лик и Не Взимающий взятку!
 Благословен Бог — Живой вечно и Существующий вечно!
 Благословен Ты, Господи, Бог [Он]Liturgy  «The phrase „Baruk Attah Adonai, lammedeni ḥuḳḳeka“ (Ps. cxix. 12) is an exception, and the benedictions in the Talmud have, curiously enough, this form also, although only as regards the use of the second person, since „Elohenu Melek ha-'Olam“ is normally added to the Tetragrammaton. This use of the second person indicates a later origin». Фраза Благословен Ты, Господи, Обучивший меня законам Твоим (Псалтирь 118.12) — это исключение, которое в Талмуде стало нормой. Любопытно также, что хотя эта форма составлена во 2-м лице «Ты», однако продолжение фразы составлено в 3-м лице «Он» — Бог наш, Царь Вечный, которое обычно прибавляют к тетраграмматону. Использование обращения к Богу во 2-м лице «Ты» указывает на более позднее составление благословения наш, Царь [Он] Вечный, Бог, Отец Милосердный, Великий и Святой!

В будни 

Благословен Ты, Господи, Бог [Он] наш, Царь [Он] Вечный, Бог, Отец Милосердный, Великий и Святой, Восхваляемый устами народа Твоего, дома Израильского, Восхваляемый и Восславляемый постоянно языком всех честных Его и рабов Его песнями Давида, раба Твоего! Восхвалим Тебя Господи, Боже наш, в хвалениях и песнях! Возблагодарим Тебя, восхвалим Тебя, возвеличим Тебя, вознесём Тебя, признаем единство Твоё, освятим Тебя, вспомним имя Твоё и вспомним Тебя, Царь наш, Боже наш Единственный! Благословен Ты, Господи, Царь, Восхваляемый стихами песни и хвалениями вовек и вовек!

Саадья гаон 
В сидуре Саадьи гаона указано 2 варианта благословения Барух ше-амар, отдельное долгое благословение Барух ше-амар для субботы и отдельное краткое благословение Барух ше-амар будней. Подобно этому, сегодня иудейская литургия содержит молитву «Амида» субботы, состоящую из 7 благословений и молитву «Амида» будней, состоящую из 19 благословений. В каирской генизе обнаружены 2 благословения — отдельное долгое благословение «Биркат мазон» субботы и отдельное краткое благословение «Биркат мазон» будней.

Этимология 
Бару́х ( — «благословенный»), ше («который»), амáр ( — «сказал»); барух ше-амар — буквально «благословен сказавший», «благословен тот, который сказал».

Порядок 
Барух ше-амар — предваряющее благословение утреннего пения псалмов. За этим благословением следует пение группы псалмов (псукей де-зимра) в каждой общине — свои псалмы. В сефардских общинах часть псалмов поют и до Барух ше-амар. В завершение поют заключительное благословение «Иштабах». Далее — полукадиш как начало общинного иудейского богослужения в синагоге, согласно Маймониду.

Шулхан арух 
В Шулхан арухе (Орах-Хаим 51) постановлено сказать благословение «Барух ше-амар» перед псукей де-зимра и благословение «Иштабах» после.

Мишна брура 
В Мишне бруре 51 (комментарии на Шулхан арух) разъяснено, что благословение «Барух ше-амар» должно содержать 87 слов и запрещено прибавлять или убавлять.

Сегодня 
Сегодня благословение «Барух ше-амар» содержит 13 слов бару́х, что каббалисты трактуют как гематрию слова эхáд ( — «един»). Благословение «Барух ше-амар» поют каждый день (в субботу и будни) одинаковым текстом.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Барух ше-амар  — пение молитвы на сайте chabad.org

См. также 
 Ашрей

Еврейские молитвы и благословения
Слова и фразы на иврите